Ури́цкое — топоним:

Белоруссия 
 Урицкое — агрогородок в Гомельском районе Гомельской области.

Казахстан 
 Урицкое — до 1993 г. название села Акбастау Кербулакского района Алматинской области.

Россия 
 Урицкое — село в Белозерском районе Вологодской области.
 Урицкое — деревня в Никольском районе Вологодской области.
 Урицкое — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Урицкое — село Тербунского района Липецкой области.
 Урицкое — село в Грачевском районе Оренбургской области.
 Урицкое — озеро в Великолукском районе Псковской области.
 Урицкое — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Урицкое — деревня в Спасском районе Рязанской области.
 Урицкое — село в Лысогорском районе Саратовской области.
 Урицкое — деревня в Осташковском районе Тверской области.
 Урицкое — село в Олёкминском районе Якутии.

Украина 
 Урицкое — до 2016 г. название села Весна в Добропольском районе Донецкой области.
 Урицкое — до 2016 г. название села Святотроицкое в Розовском районе Запорожской области.
 Урицкое — до 2016 г. название села Зоряное в Запорожском районе Запорожской области.

См. также 
 Урицкое сельское поселение